Лари́са Алекса́ндровна Пиотро́вская (4 сентября 1953, Новокузнецк) — российский филолог, специалист в области эмотиологии, интонологии, психолингвистики, славянских языков. Доктор филологических наук (1995), профессор кафедры русского языка филологического факультета (с 1999 года) Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

Биография 
В 1975 году окончила филологический факультет Ленинградского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А. А. Жданова по специальности «чешский язык и литература», а затем — аспирантуру, защитив диссертацию на тему «Междометия в современном чешском языке (в сопоставлении с русским)» по специальности 10.02.13 — славянские языки.

В 1995 году окончила докторантуру в РГПУ им. А. И. Герцена при кафедре русского языка, защитив диссертацию на тему «Лингвистическая природа эмотивных высказываний (на материале русского и чешского языков)» по специальности 10.02.10 — русский язык, 10.02.03 — славянские языки.

С 1987 года работает в РГПУ им. А. И. Герцена:

В 1987—1991 годы — доцент кафедры русского языка для нефилологических специальностей дефектологического факультета. В 1991—1994 годах — доцент кафедры начального обучения русскому языку. В 1997—2000 годах — заведующая кафедрой русского языка для нефилологических специальностей. С 2000 года — профессор кафедры русского языка филологического факультета.

В 2000 году была одним из инициаторов открытия в РГПУ им. А. И. Герцена аспирантуры по специальности 10.02.19 — теория языка, а в 2001 году — диссертационного совета по данной специальности.

С 2000 по 2007 год была членом диссертационного совета Д 212.199.01 при РГПУ им. А. И. Герцена по специальности 19.00.10 — коррекционная психология, с 2000 года — состоит в диссертационном совете Д. 212.232.18 при СПбГУ по специальности 10.02.13 — славянские языки, а с 2001 года является членом и учёным секретарем совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.199.17 при РГПУ им. А. И. Герцена по специальности 10.02.19 — теория языка.

К 2012 году под руководством Л. А. Пиотровской защищены две кандидатские диссертации (по специальности 10.02.19 — теория языка и 13.00.03 — коррекционная педагогика (соруководитель)), а также 1 докторская диссертация по специальности 13.00.03 — коррекционная педагогика.

Л. А. Пиотровская является членом многих научных обществ и организаций, таких как
 Петербургское лингвистическое общество (семинары «Психо- и нейролингвистика», «Восприятие речи») (с 2000 года);
 Президиум Международной ассоциации прикладной психолингвистики (International Society of Applied Psycholinguistics (ISAPL)) от России (2004—2010);
 редакционно-издательский совет журнала «Язык и речевая деятельность». (с 2004 года).

В 2009—2010 годах была одним из исполнителей проекта «Модуляция состояний мозга при специальных видах речевой деятельности» по гранту РГНФ (финансирование проекта осуществляется через Институт мозга человека Российской Академии наук), в реализации которого принимали участие Институт мозга человека РАН, Академия театрального искусства и РГПУ им. А. И. Герцена.

Избранные труды 
 Пиотровская Л. А. Эмотивные высказывания в современном русском языке: Учеб-ное пособие к спецкурсу. — СПб.: Образование, 1993. — 72 с.
 Пиотровская Л. А. Эмотивные высказывания как объект лингвистического исследования (на материале русского и чешского языков): Монография. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1994. — 146 с.
 Пиотровская Л. А. Интонация и смысл текста // Изучение и преподавания русского языка: Юбилейный сб. / Ред. совет: В. Д. Шадриков, В. Г. Костомаров, О. В. Иншаков. — Волгоград: Изд-во Волгоград. гос. ун-та, 2001. — С. 183—204.
 Piotrovskaya Larisa. Emotional Prosody and Emotive Intonation // Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences. Barcelona, 3—9 August, 2003 / Ed. by M. Y. Solé, D. Recausens & J. Romero. — Barcelona: Causal Productions Pty Ltd, 2003. — P. 2949—2952.
 Пиотровская Л. А. Проблема «эмоции в речевой деятельности» // Теоретические проблемы языкознания: Сборник статей к 140-летию кафедры общего языкознания Санкт-Петербургского государственного университета / Гл. ред. Л. А. Вербицкая. — СПб.: Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. — С. 407—423, 647—648.
 Piotrovskaya Larisa. Description, Expression and Reflection of Emotions in Language Behaviour // Polish Studies in English Language and Literature / Ed. by Jacek Fisiak. — 2009. — Vol. 27: Cognitive Approaches to Language and Linguistic Data: Studies in honor of Barbara Lewandowska-Tomaszczyk / Ed. by Wiesław Oleksy and Piotr Stalmaszczyk. — Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter Lang, 2009. — P. 307—338.
 Пиотровская Л. А. «Язык описания эмоций» и «язык выражения эмоций»: новое решение старой проблемы // Язык и эмоции: номинативные и коммуникативные аспекты: Сб. науч. тр. к юбилею Виктора Ивановича Шаховского / Редкол.: С. В. Ионова (отв. ред.), Ю. А. Сорокин, В. И. Карасик, Н. А. Лукьянова. — Волгоград: Волгоград. науч. изд-во, 2009. — С. 74—85.
 Пиотровская Л. А. Вербальное и невербальное кодирование эмоций в коммуника-ции: междисциплинарная парадигма // Поликодовая коммуникация: лингвокуль-турные и дидактические аспекты: сб. науч. ст. / С.-Петерб. гос. политех. ун-т; отв. ред. М. А. Акопова; выпускающие ред. сб.: Н. И. Алмазова, В. Е. Чернявская. — СПб.: Изд-во Политех. ун-та, 2011. — С. 62—73.
 Пиотровская Л. А. Звуковые замены в речевой деятельности ребенка // Специальное образование: традиции и новации: Сб. науч.-метод. трудов с междунар. участием / Редкол.: И. В. Прищепова (отв. ред.), Л. В. Лопатина, В. И. Липакова. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. — С. 152—159.
 Пиотровская Л. А. О «границах лингвистики в области эмоций»: дифференцированный подход к системному изучению эмотивной функции интонации // Человек говорящий: исследования XXI века: к 80-летию со дня рождения Лии Васильевны Бондарко: [коллект. моногр.] / отв. ред.: Л. А. Вербицкая, Н. К. Иванова. — Иваново: Иванов. гос. химико-технол. ун-т, 2012. — С. 102—108.

Примечания

Ссылки 
 Страница Л. А. Пиотровской на сайте кафедры русского языка 

 ссылки на некоторые публикации Online
 Пиотровская Л. А. Взаимодействие эмоциональной и рациональной оценки в процессе порождения речи // Русский язык: исторические судьбы и современность: III Междунар. конгресс исследователей русского языка (Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, филологический факультет, 20-23 марта 2007 года) / Сост. М. Л. Ремнёва, А. А. Поликарпов. — М.: МАКС Пресс, 2007. — С. 28 .
 Автореферат докторской диссертации.
 Пиотровская Л. А. Стратификация эмоций в коммуникации: междисциплинарный подход // Теория и практика современной науки: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 3—4 октября 2012 г. В 2 т. Т. 1 / Институт стратегических исследований; под ред. А. Ф. Долматова. — М.: Спецкнига, 2012. С. 58—63.
 Кафедра русского языка на сайте РГПУ им. А. И. Герцена 
 кафедра русского языка филологического факультета РГПУ им. Герцена 
 РГПУ им. Герцена 
 Филологический факультет РГПУ им. А. И. Герцена 

Лингвисты России
Русисты
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Женщины-лингвисты